Le Déserteur (il disertore in lingua francese) può riferirsi a:

Cinema 
Le déserteur – film del 1906 diretto da Lucien Nonguet
 Le Déserteur – film del 1912 diretto da Émile Chautard
 Le Déserteur – film del 1939 diretto da Léonide Moguy

Danza 
 Le Déserteur – balletto di Jean Dauberval del 1785
 Le Déserteur – balletto di Maximilien Gardel del 1786

Musica 
 Le Déserteur – opera di Pierre-Alexandre Monsigny con libretto di Michel-Jean Sedaine del 1769
 Le déserteur – opéra-comique di Antonio Boroni del 1774
 Le déserteur – op. 41 di Stephen Heller, capriccio su un motivo dell'opera di Monsigny 
Le Déserteur – canzone di Boris Vian del 1954, anche nota come Il disertore

Teatro 
 Le Déserteur – dramma in cinque atti in prosa di Louis-Sébastien Mercier del 1770

Pagine correlate 
Il disertore